El término Alpha  puede referirse a:

 Alpha, la transcripción clásica del nombre de la letra alfa (Α) del alfabeto griego.

Ciencia y tecnología
 Alpha, una marca española de motocicletas, fabricadas entre 1924 y 1957.
 Alpha, una gama de cámaras fotográficas réflex digitales manufacturadas por Sony.
 Samsung Galaxy Alpha, un dispositivo móvil de la marca surcoreana Samsung.
 Alpha, una nomenclatura no oficial de la Estación Espacial Internacional.
Alfa de Cronbach, coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida.
Partícula alfa, núcleos completamente ionizados de helio-4.
Ondas alfa, oscilaciones electromagnéticas en el rango de frecuencias de 8-14 Hz.
Sony α, una gama de cámaras fotográficas réflex digitales manufacturadas por Sony.
Firefly Alpha, un proyecto de vehículo de lanzamiento orbital desechable de dos etapas.

Cine y TV
 Alpha, una película de aventura y drama histórica dirigida por Albert Hughes.
 Alpha TV, un canal de televisión de Grecia.
Alphas, una serie de televisión de ciencia ficción dramática creada por Zak Penn y Michael Karnow.

Informática
 DEC Alpha, una serie de ordenadores diseñada por la compañía DEC.
 Alpha, una versión de software.
Composición alfa (o canal alfa), en computación gráfica es lo que define la opacidad de un píxel en una imagen.
Fase Alfa, en el ciclo de desarrollo de un software.
Wolfram Alpha, buscador de respuestas desarrollado por la compañía Wolfram Research.

Lugares
 Alpha, una localidad del estado de Illinois, Estados Unidos.
 Alpha, una localidad del estado de Míchigan, Estados Unidos.
 Alpha, una localidad del estado de Minnmpesota, Estados Unidos.
 Alpha, una localidad del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.
 Alpha, una localidad del estado de Washington, Estados Unidos.

Música
 Alpha, un álbum de Alice Nine.
 Alpha, un álbum de Selena.
 Alpha, el segundo disco del grupo de rock Asia.
 Alpha, el sexto disco del grupo de metal alternativo Sevendust.
 Alpha, el tercer disco de la cantante española de pop Aitana Ocaña.

Personajes y lugares ficticios
 Alpha, un planeta imaginario creado por Isaac Asimov.
Alpha (The Walking Dead), un personaje del cómic y la serie de TV The Walking Dead.
Base Lunar Alfa, el escenario principal de la serie de televisión Space: 1999.

Otros
 Alpha, unidad de élite de los Servicios Secretos franceses, encargada de la eliminación física de individuos.
Grupo Alfa, una unidad antiterrorista de operaciones especiales de la Federación Rusa.
 Alpha Industries, una empresa de ropa estadounidense.
Alpha Bank, el segundo mayor banco de Grecia.
Alfa (finanzas), una medida del rendimiento activo de una inversión.
Tormenta tropical Alpha (2005), la vigesimotercera tormenta tropical en la temporada de huracanes en 2005.
Tormenta subtropical Alpha (2020), un ciclón subtropical muy inusual que tocó tierra en Portugal, la primera ocurrencia registrada en el país.
Escuela Secundaria Alpha, un instituto público de Burnaby, Columbia Británica.